Роже (; умер ок. 1045) — виконт Габарре, сын Арно Доната.

Биография

Происхождение 

Роже был первым достоверно известным виконтом Габарре. Его отцом был Арно Донат, упоминаемый в акте, датированном 1030 годом. Историк Ж. Де Журген считает, что Арно Донат был также виконтом Габарре, и выводит его происхождение от герцога Гаскони Санша IV Гарсии.

Происхождение виконтов Габарре согласно Жургену:

Правление 

Точно неизвестно, когда Роже стал виконтом Габарре. По сообщению аббата Монлезёна, хотя Роже и был виконтом Габарре, замок Габарре принадлежал не ему, а виконтам Ломаня. Этот замок граф Арманьяка Бернар II Тюмапалер купил, после чего передал виконту Роже вместе с некоторыми владениями (Мансье и частью Озана), чтобы заручиться его поддержкой против архиепископа Оша, с которым он враждовал из-за основания Ногаро.

Около 1038 (по Жургену — в 1035) года Роже женился на Адели, разведённой жене виконта Беарна Гастона III. Благодаря этому браку род унаследовал виконтство Брюлуа.

Последний раз Роже упоминается в акте, датированном примерно 1045 годом, в котором он выступал поручителем для графа Фезансака Гильома II Астанова, передав часть Каузака аббату Кондома.

После смерти Роже Габардан унаследовал его старший сын от первого брака Пьер I Роже, а старший сын от второго брака, Гуго, позже унаследовал виконтство Брюлуа.

Брак и дети 
1-я жена: N (ум. до 1038). Дети:
 Пьер I Роже (ум. 17 апреля 1097), виконт Габарре с ок. 1045
 Арно Роже (ум. после 1100)

2-я жена: ок. 1038 Адела, разведённая жена виконта Беарна Гастона III. Существует два предположения о её происхождении: по первому Адела была дочерью графа Жеро I д’Арманьяка, по второму — дочерью виконта Арно II де Ломань.
 Гуго (ум. после 16 ноября 1064), виконт Брюлуа
 Гунальд (ум. после марта 1105), виконт Брюлуа, аббат Муассака в 1072—1085
 (?) Олиба

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Династия Габарре
Виконты Габардана
Виконты Франции XI века
Умершие в 1040-е годы